Il doppiodell'U.S. Professional Indoor 1970 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Tom Okker e Marty Riessen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ilie Năstase e Ion Țiriac hanno battuto in finale Arthur Ashe e Dennis Ralston 6–4, 6–3.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (secondo turno)
 Tom Okker /  Marty Riessen (secondo turno)

 Robert Lutz /  Stan Smith (secondo turno) 
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

U.S. Pro Indoor 1970